Борисоглі́бська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Борисоглібська вулиця — вулиця в місті Донецьку.
 Борисоглібська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Борисоглібська вулиця — вулиця в місті Києві.
 Борисоглібська вулиця — вулиця в місті Харкові.

Вулиці